Fleisch bezeichnet:
 Fleisch, essbares Muskelgewebe von geschlachteten Tieren
 Muskulatur von Tieren
 Fruchtfleisch, essbarer Teil von Früchten
 Fleisch (Typografie), die nichtdruckenden Freiräume auf der Kopfseite einer Letter
 Fleisch (Theologie), der Mensch, der Bereich des Irdischen oder die Sündhaftigkeit des Menschen
 Fleisch (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Fleischgewinnung, -verarbeitung und den Verkauf
 Fleisch (Metapher), tragfähig fester Bereich in Werkmaterial, etwa um anderes daran befestigen zu können
 Fleischgewicht, Gewicht (Masse) von Passagieren und Gepäck in einem Eisenbahnfahrzeug oder -zug

Fleisch ist der Name folgender Filme:
 Fleisch (1932), USA, Literaturverfilmung, Regie: John Ford, siehe Ring frei für die Liebe
 Fleisch (1976), USA, Dokumentarfilm, Regie: Frederick Wiseman
 Fleisch (1979), BRD, Thriller, Regie: Rainer Erler
 Fleisch (2008), BRD, Thriller, Regie: Oliver Schmitz

Fleisch ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Fleisch (1892–1973), Schweizer Physiologe
 Axel Fleisch (* 1968), deutscher Afrikanist
 Christoph Fleisch (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Elgar Fleisch (* 1968), österreichisch-schweizerischer Professor für Technologiemanagement
 Gabi Fleisch (* 1959), österreichische Kabarettistin
 Hans Fleisch (* 1958), deutscher Jurist und Generalsekretär beim Bundesverband Deutscher Stiftungen
 Henri Fleisch (1904–1985), französischer Orientalist, Archäologe, Philologe und Missionar
 Herbert Fleisch (1933–2007), Schweizer Pathophysiologe und Hochschullehrer
 Holger Fleisch (* 1966), deutscher Handballschiedsrichter
 Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (* 1961), Schweizer Juristin
 Paul Fleisch (Alwin Gottlieb Paul Fleisch; 1878–1962), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenfunktionär 

Siehe auch: